Pegaso – cavallo alato della mitologia greca
Pegaso – costellazione della sfera celeste
Pegaso – figura araldica
Pegaso – marchio di automezzi industriali del conglomerato spagnolo ENASA dal 1947 al 1990
Università telematica "Pegaso" – università telematica non statale italiana
Pegaso – motocicletta prodotta dall'Aprilia
Pegaso – torpediniera della Regia Marina

Galassie 
Galassia nana irregolare di Pegaso (Peg DIG) – membro del Gruppo Locale
Galassia nana sferoidale di Pegaso (Pegasus II) – membro del Gruppo Locale
Galassia di Pegaso – galassia fittizia dell'universo fantascientifico di Stargate Atlantis

Editoria 
Pegaso – rivista letteraria italiana del primo Novecento
Pegaso – rivista LGBT di Arcigay

Pagine correlate 
Pegasus